Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2003 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants 

 Elle s'est soldée par la victoire du Suisse Roger Federer, la première d'une longue série dans un tournoi du Grand Chelem.
 C'est le premier tournoi du Grand Chelem auquel a participé Rafael Nadal, qui est arrivé au 3è tour.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2003
Tennis en Angleterre en 2003
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2003
Tennis en juillet 2003